Benito Juárez – meksykański polityk, prezydent Meksyku. Pierwszy (i jedyny do tej pory) prezydent Meksyku indiańskiego pochodzenia.

Miejsca w Meksyku

 Benito Juárez (dzielnica) – jedna z szesnastu dzielnic Dystryktu Federalnego (miasta Meksyk)
 Benito Juárez – miasto w meksykańskim stanie Michoacán siedziba gminy Juárez
 Benito Juárez – gmina w meksykańskim stanie Quintana Roo
 Benito Juárez – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Tlaxcala

Inne
 Benito Juárez International Airport – międzynarodowy port lotniczy, największy w Meksyku. Położony jest na zachód od centrum meksykańskiej stolicy.